Příjmení Holenda, přechýleně Holendová, nosí více osobností:

 Jan Holenda (* 1985) – český fotbalista
 Jiří Holenda (* 1933) – český matematik, vysokoškolský pedagog a politik
 Miroslav Holenda (1963–2014) – český lední hokejista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení